La voz dormida (novel·la) (2002), novel·la de Dulce Chacón
 La voz dormida (pel·lícula) (2011), pel·lícula de Benito Zambrano basada en la novel·la homònima 
 Gaia II: La voz dormida (2005), àlbum del Mägo de Oz